«Крылья Советов» — российский женский футбольный клуб из города Самара. Изначально клуб был создан в мае 2011 года (сроком на 1 год) на базе футбольного клуба ЦСК ВВС. Второй раз клуб был организован в 2019 году как аффилиат футбольного клуба «Крылья Советов».

История 
первая попытка

 на официальном сайте «Крыльев» появилась информация о том, что в системе футбольного клуба «Крылья Советов» появилась женская команда.

Свой первый официальный матч команда провела в Казани, где 2 июля в рамках первого дивизиона чемпионата России встречалась с местной «Никой». Первый гол в истории команды на восьмой минуте забила Анастасия Поздеева, итоговый счет встречи 6:0 в пользу «Крыльев». Первый домашний матч команда провела 8 июля на стадионе ЦСК ВВС и обыграла казанский клуб «Мирас» со счетом 5:1.

В июле 2011 «Крылья Советов» участвовали в своем первом международном турнире «Gothia Cup» в Швеции, который носит статус неофициального юниорского Кубка мира (группа Girl-19). На первом этапе турнира «Крылья» обыграли немецкую команду «Санкт-Паули» из Гамбурга — 4:0 (16.07) и два шведских клуба — «Hovås Billdal IF» — 1:0 (15.07) и «Villastadens IF» — 5:0 (17.07). На стадии 1/8 финала «Крылья Советов» встретились со шведской командой «IFK Fjärås» и уступили со счетом 4:7 (18.07) и выбыли из дальнейшего розыгрыша.

Самое крупное поражение было получено в Омске 13 ноября 2011 года в финальном турнире первой лиги от «Чертаново» (Москва) со счетом 1:6. Первый хет-трик был пропущен от Дарьи Аборовичуте.

В дебютном 2011 году «Крылья Советов» провели 22 матча и в 16 матчах были одержаны победы (одна техническая). Два матча были сыграны вничью и 4 проиграны. Разница мячей 61-21. Лучшим защитником первой лиги признана Валентина Орлова.

В 2012 году ПФК «Крылья Советов» принял решение отказаться от финансирования женской команды.

вторая попытка
Вторая попытка состоялась , когда на официальном сайте «Крыльев» появилась информация о том, что в системе футбольного клуба «Крылья Советов» вновь появилась женская команда.

Сезон 2022 года команда проводит в Молодёжной лиге, под названием «Крылья Советов-м»

В 2023 году «Крылья Советов» планируют начать выступление в Суперлиге.

Достижения

Командные 
 в чемпионате России (в первом дивизионе) — 3 место 2021
 в кубке России — ⅛ финала в 2021 году

Матчевые 
 в чемпионате России
 в высшем дивизионе
 Самое крупное поражение: 0:6 (матч ЦСКА — «КС» (Москва). )
 в первом дивизионе
 Самая крупная победа: 6:0 (матч «Ника» (Казань) — «КС». )
 Самое крупное поражение: 1:6 (матч «КС» — «Чертаново» (Москва). )
 в Кубке России
 Самая крупная победа: 7:0 (матч «Ника» (Нижний Новгород) — «КС» на стадии 1/16 финала. 1 июня 2021)
 Самое крупное поражение: 0:5 (матч «КС» — «Чертаново» (Москва) на стадии 1/8 финала. )
 Прочие соревнования
 Самый результативный матч: 11 мячей (в матче «КС» — «IFK Fjärås» 4:7 в Gothia Cup. )

Статистика выступлений 
 чемпионат и кубок России

Молодёжная команда

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Крылья Советов»
 Расписание и результаты матчей на сайте www.womenfootball.ru
 Игроки и тренерский состав на сайте www.womenfootball.ru
 Фотографии (8 последних) с матча: «Крылья Советов» — «Hovås Billdal IF» — 1:0 на сайте idrottonline.se

См. также 

Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Самары